MRG steht als Abkürzung für:

 Maßnahmeträger München-Riem, Maßnahmeträger der Messestadt Riem, Tochter der GBWAG Bayerische Wohnungs-Aktiengesellschaft und somit Teil des Bayern LB-Konzerns
 Mainzer Ruder-Gesellschaft 1898
 Max-Reger-Gymnasium Amberg
 Merge Records, US-amerikanisches Musiklabel
 Member of the Order of the Republic of The Gambia
 Mietrechtsgesetz, österreichisches Gesetz

 IATA-Code für Mareeba Airfield
 Margaretha-Rothe-Gymnasium, Schule in Hamburg
 Bahnhof Rimsting nach DS 100

Siehe auch:
 MRGE
 MRGN

Abkürzung